Łubieński – nazwisko

osoby o nazwisku Łubieński:
 Alfred Łubieński, h. Pomian (1902–1944), inżynier, rolnik, porucznik Armii Krajowej.
 Bernard Alojzy Łubieński, h. Pomian (1846–1933, Warszawa), redemptorysta, pisarz, kaznodzieja i misjonarz
 Bogusław Łubieński, h. Pomian (1666–1740) kasztelan sandomierski
 Feliks Franciszek Łubieński, h. Pomian (1758–1848), działacz polityczny
 Florian Łubieński, h. Pomian (1705–1760), wojewoda poznański
 Henryk Ignacy Łubieński, h. Pomian (1901–1960), polski dziennikarz i publicysta
 Henryk Józef Łubieński, h. Pomian (1893–1949), pisarz i dziennikarz
 Henryk Łubieński, h. Pomian (1793–1883), ziemianin
 Jan Łubieński, h. Pomian (1788–1878), poseł, filantrop
 Józef Łubieński, h. Pomian (1797–1885), przedsiębiorca
 Kazimierz Łubieński, h. Pomian (1652–1719), biskup chełmski
 Konstanty Ireneusz Łubieński, h. Pomian (1825–1869), biskup sejneński
 Konstanty Łubieński (1910–1977), działacz katolicki, poseł
 Ludwik Ksawery Łubieński, h. Pomian (1839–1892), adwokat, powstaniec styczniowy, autor tekstu piosenki „Ostatni mazur”
 Maciej Łubieński herbu Pomian (1572–1652), prymas Polski
 Maciej Łubieński, aktor i historyk
 Michał Tomasz Łubieński, h. Pomian (1896–1967), dyplomata
 Piotr Łubieński, h. Pomian (1786–1867), członek Rady Stanu Królestwa Polskiego
 Stanisław Łubieński, h. Pomian (1573–1640), biskup płocki
 Stanisław Łubieński, (ur. 1983), publicysta, ornitolog
 Tadeusz Łubieński, h. Pomian (1794–1861), sufragan wrocławski
 Tadeusz Łubieński (1872–1942), ziemianin, publicysta, podpułkownik
 Tomasz Andrzej Łubieński, h. Pomian (1784–1870), generał
 Tomasz Łubieński (ur. 1938), literat
 Władysław Aleksander Łubieński, h. Pomian (1703-1767), prymas Polski
 Wojciech Łubieński, h. Pomian (1565-1640), kanonik

Zobacz też 
 Łubieński Hrabia – polski herb hrabiowski
 Łubieńscy – polski ród szlachecki